

Бакеєво — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Бакеєво — село, Стерлібашевський район, Башкортостан